Wiktor Andruschtschenko ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Andruschtschenko (Philosoph) (* 1949), ukrainischer Philosoph, Politiker und Universitätsrektor
 Wiktor Andruschtschenko (Eishockeyspieler) (* 1986), ukrainisch-weißrussischer Eishockeyspieler